En voïvodie d'Opole :
 Jasiona, localité polonaise du gmina de Lewin Brzeski (powiat de Brzeg).
 Jasiona,  localité polonaise de la gmina de Zdzieszowice (powiat de Krapkowice).
 Jasiona, localité polonaise du gmina de Lubrza (powiat de Prudnik).

En en voïvodie de Silésie :
 Jasiona, une localité polonaise de la gmina de Zbrosławice (powiat de Tarnowskie Góry) .